Volci – popolo celtico originario della valle del Danubio
 Volci – insediamento appartenente al comune di Comeno, in Slovenia
 Volčji Potok – villaggio del comune di Kamnik, in Slovenia